Die Ostzonen-Einzelmeisterschaft im Schach 1948 war die dritte Austragung der Schachmeisterschaften in der Sowjetischen Besatzungszone. Zum ersten Mal wurden gesonderte Wettbewerbe der Damen und Herren veranstaltet. Die Meisterschaft fand im Juni und Juli 1948 in Bad Doberan statt. Meisterin der Damen wurde die Oranienbaumerin Gertrud Nüsken, die sich in einem Stichkampf mit 2:0 Punkten gegen die Berlinerin Martha Daunke durchsetzte. Meister der Herren wurde der Berliner Rudolf Teschner vor dem Berliner Kurt Gumprich.

Rangliste Damen

Rangliste Herren

Einzelnachweise 

1948
Schachveranstaltung 1948
Bad Doberan
Sportveranstaltung im Landkreis Rostock
Sport (Sowjetische Besatzungszone)